Kattilersarpik bezeichnet:
 Kattilersarpik (Fjord) (Nørrevig), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kattilersarpik (Gletscher) (Rumleren), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland